El Torneig de Charleston 2017, també conegut com a Volvo Car Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 45a edició del torneig i es va celebrar entre el 3 i el 9 d'abril de 2017 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La tennista russa Daria Kasatkina va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
WTA Tour 2017